Pierre Kropotkine (1842-1921) est un  géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, et géologue russe, théoricien du communisme libertaire.

Ont été nommés d'après lui : 
 Kropotkine, une ville du kraï de Krasnodar, dans le sud-ouest de la Russie ;
 Le Kropotkine, un volcan dans les monts Saïan, dans le centre-est de la Russie, à la limite de la Mongolie.

Homonymie de toponyme